Bressan peut désigner :

Langue 
 Bressan, dialecte du francoprovençal

Pseudonyme 
 Bressan (1993), footballeur brésilien.

Patronyme 
 Alberto Bressan (1956-), mathématicien italien ;
 Filippo Maria Bressan (1957-), chef d'orchestre, chef de chœur et pianiste italien ;
 Mauro Bressan (1971-), footballeur italien ;
 Peter Bressan , né Pierre Jaillard (1663-1731), facteur français d'instruments à vent de la famille des bois installé à Londres
 Pierre Bressan (1956-2011), cinéaste français ;
 Renan Bressan (1988-), footballeur biélorusse.

Voir aussi